ISO 8859-2 (Latin 2) — кодировка в стандарте ISO 8859 для ряда восточноевропейских языков, использующих латиницу: сербохорватского, словенского, чешского, словацкого, польского, верхне- и нижнелужицкого, венгерского, румынского.

Таблица 
Нижняя часть таблицы (0—7F) не показана, так как совпадает с US-ASCII. Цифры под символами обозначают их номер в Юникоде.

Сравнение c Windows-1250 
ISO 8859-2 (Latin 2) отличается от кодировки Windows-1250 (Central European) в следующих позициях:

Ссылки 
 Официальная таблица кодировки на сайте www.unicode.org

2